Симеон Иванович Гордый  — князь московский и великий князь владимирский
 Семён Иванович Можайский
 Семён Иванович (князь калужский)